Ferrand ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Ferrand ( –1740), französische Schriftstellerin
 Antoine Ferrand (1678–1719), französischer Lyriker
 Antoine-François-Claude Ferrand (1751–1825), französischer Politiker, Geschichtsphilosoph und Mitglied der Académie française
 Eduard Ferrand (1813–1842), deutscher Lyriker
 Edouard Ferrand (1965–2018), französischer Politiker 
 Jacqueline Ferrand (später Lelong-Ferrand; 1918–2014), französische Mathematikerin

 Jean Ferrand († 1990), französischer Eishockeytorwart und -funktionär
 Louis Henri Marie Ferrand (1906–2003), französischer Geistlicher, Erzbischof von Tours
 Marcel Ferrand (* 1957), zeitgenössischer, freischaffender, bildender Künstler und Schriftsteller
 Olivier Ferrand (1969–2012), französischer Politiker
 Pauline Ferrand-Prévot (* 1992), französische Radrennfahrerin
 Richard Ferrand (* 1962), französischer Politiker

Siehe auch:
 Ferran (Name)
 Ferrand (St. Lucia), Ort im Quarter Castries in St. Lucia